Cobbs Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Cobbs Island (Kalifornien), im Fresno County
 Cobbs Island (Virginia), im Chesterfield County

Siehe auch:
 Cobb Island